The Monkey's Paw, titre original de La Patte de singe, une nouvelle de W.W. Jacobs ;
 The Monkey's Paw, titre original de La Main de singe, un film d'Ernest B. Schoedsack ;
  (1948), film de Norman Lee ;
  (2013), film de Brett Simmons.